Fräger ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Fräger (1959–2020), deutscher Maler und Musiker
 Wolfgang Fräger (1923–1983), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer